

Musica 
 Dystopia – gruppo musicale statunitense
 Dystopia – album dei Babes in Toyland del 1994
 Dystopia – album dei Midnight Juggernauts del 2007
 Dystopia – album dei Beneath the Massacre del 2008
 Dystopia – album degli Iced Earth del 2011
 Dystopia – album dei Megadeth del 2016
Dystopia - album dei Caliban del 2022

Altro 
 Dystopia – videogioco del 2007
 Dystopia – manhwa sunjong di Judith Park